Cultura do Djibouti - A República do Djibouti é etnicamente diversificada, devido à sua localização estratégica no cruzamento de trabalho e comércio. Sua população é composto por 652.000 cidadãos. Sessenta por cento são somalis, trinta e cinco por cento são afar e francês, árabe, e de outras minorias perfazem os restantes cinco por cento.